Норман Квентин Кук (, имя при рождении Квентин Лео Кук (); род. 31 июля 1963) — британский музыкант в жанре танцевальной музыки, наиболее известный как Fatboy Slim. Его стиль — биг-бит, комбинация хип-хопа, брейкбита, рока и ритм-н-блюза.

Юность
Кук родился в Бромли, графство Кент. Он вырос в Рейгейте, графство Суррей, и получил образование в Рейгейтской средней школе, где брал уроки игры на скрипке вместе с будущим лидером лейбористской партии, Киром Стармером. Когда ему было 14 лет, его брат принес домой первый альбом панк-группы The Damned. С того времени Кук стал увлекаться панком. Он начал посещать концерты и играть в панк-группах. Он был участником рок-группы Disque Attack. Когда вокалист группы, Чарли Алкок покинул группу, его место занял Кук. В Железнодорожной таверне в Рейгейте Кук познакомился с Полом Хитоном, вместе с которым они создали группу Stomping Pondfrogs.

В 18 лет Кук поступил в Брайтонский политехнический институт. Он уже работал диджеем несколько лет, но именно в это время он начал развивать свои навыки на клубной сцене, регулярно появляясь в Brighton Belle и The Basement.

Карьера

1985―1995: От The Housemartins до The Mighty Dub Katz 
В 1985 году Хитон основал группу под названием The Housemartins. Их басист ушел накануне первого тура, поэтому Кук согласился переехать в Кингстон-апон-Халл, чтобы присоединиться к ним. Вскоре группа выпустила сингл «Happy Hour», а два их альбома, London 0 Hull 4 и The People Who Grilled Themselves to Death, вошли в Топ-10 чарта UK Albums Chart . Следующий их сингл «Caravan of Love» занял 1-е место. К 1988 году группа распалась. Хитон и  Дэйв Хемингуэй сформировали группу The Beautiful South, в то время как Кук вернулся в Брайтон и к тому стилю музыки, который он предпочитал. Он начал работать с Саймоном Торнтоном.

Кук сформировал коллектив Beats International, в который вошли вокалисты Линди Лейтон, Лестер Ноэль, D.J. Baptiste и MC Wildski, а также клавишник Энди Бушер. Их первый альбом, Let Them Eat Bingo, включал сингл «Dub Be Good to Me», который вызвал судебный спор из-за обвинений в нарушении авторских прав из-за использования сэмплов: басовая линия была взята из песни The Clash «The Guns of Brixton», а тексты песен заимствованы из песни группы S. O. S. «Just Be Good to Me». Кук проиграл дело, и должен был выплатить сумму, в два раза превышающую его гонорар, что привело его к банкротству. Следующий альбом 1991 года Excursion on the Version, не смог повторить успех своего предшественника, так как не попал в чарты.

Затем Кук сформировал группу Freak Power с музыкантом Эшли Слейтером и певцом Джесси Грэмом. Они выпустили свой дебютный альбом Drive-Thru Booty в 1994 году, который содержал сингл «Turn On, Tune In, Cop Out». Бренд Levi's использовал эту песню в многомиллионной рекламной кампании. В 1996 году Кук присоединился к Freak Power для их второго альбома More of Everything for Everybody.

Кук заручился помощью друзей-продюсеров Тима Джеффри и Джей Си Рида, чтобы создать альбом хаус-музыки под названием Pizzaman. Альбом вышел в 1995 году и содержал три сингла, вошедших в Топ-40 хитов: «Trippin' on Sunshine», «Sex on the Streets» и «Happiness». Компания Del Monte Foods использовала песню «Happiness» в рекламе фруктовых соков в Великобритании. Клипы для трех синглов были сняты режиссером Майклом Домиником.

Далее Кук формирует группу The Mighty Dub Katz с Гаретом Хенсомом. Вместе они основали ночной клуб Boutique в Брайтоне и записали сингл «Magic Carpet Ride».

1996―2008: Fatboy Slim
В 1996 году Кук взял псевдоним Fatboy Slim. О своем псевдониме он сказал следующее:

Первый альбом Fatboy Slim, Better Living Through Chemistry содержал хит «Everybody Needs a 303». Следующим синглом стал «The Rockafeller Skank», выпущенный перед альбомом You’ve Come a Long Way, Baby. Сингл «Praise You», со второго альбома, стал хитом номер 1 в Великобритании. А музыкальный клип на песню со Спайком Джонсом в главной роли завоевал множество наград. 9 сентября 1999 года Кук исполнил «Praise You» на церемонии MTV Video Music Awards 1999 года в Нью-Йорке и получил три награды.

В 2000 году Fatboy Slim выпустил свой третий студийный альбом Halfway Between the Gutter and the Stars, в котором были представлены две коллаборации с Мэйси Грэй и Weapon of Choice, а также удостоенный наград клип с Кристофером Уокеном в главной роли. В альбом также вошла песня «Sunset (Bird of Prey)». В 2001 году на церемонии MTV Video Music Awards в Нью-Йорке Fatboy Slim получил шесть наград за «Weapon of Choice», самое большое количество наград на церемонии.

В 2003 году он спродюсировал синглы «Crazy Beat» и «Gene by Gene» из альбома «Think Tank» группы Blur, а в 2004 году выпустил альбом Palookaville.

19 июня 2006 года был выпущен альбом The Greatest Hits – Why Try Harder.

2008―2012: The Brighton Port Authority
Проект The Brighton Port Authority дебютировал в 2008 году в сотрудничестве с Дэвидом Бирном и Диззи Раскал с песней «Toe Jam», а также клипом с обнаженными танцовщицами.

Дебютный альбом группы, I Think We're Gonna Need a Bigger Boat был выпущен 6 января 2009 года исключительно на Amazon.com.

В 2010 году Кук выпустил альбом The Legend Returns . Он вернулся как Fatboy Slim, выступая на фестивале Ultra Music Festival в Майами в марте 2012 года.

12 августа 2012 года он выступил на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года с песнями «Rockefeller Skank» и «Right Here, Right Now».

2013―настоящее время: Возвращение к Fatboy Slim

20 июня 2013 года Кук выпустил свой первый за семь лет чартовый сингл «Eat, Sleep, Rave, Repeat» с Ривой Старр и Beardyman. Поддержанная ремиксом шотландского диджея Кэлвина Харриса, песня возглавила UK Dance Chart в том же году.

В 2015 году Кук выпустил альбом Halfway Between the Gutter and the Stars.

В 2017 году Fatboy Slim вернулся со синглом «Where U Iz», выпущенным 3 марта того же года. Позже в том же году он выпустил сингл «Boom F**king Boom».

В 2018 году был выпущен альбом ремиксов австралийских исполнителей под названием Fatboy Slim vs. Australia.

Личная жизнь
В 1999 году Кук женился на телеведущей Зои Болл в Бабингтон-хаусе в Сомерсете. В январе 2003 года они расстались, но через три месяца снова сошлись. У них есть сын Вуди Фред Кук (родился 15 декабря 2000 года) и дочь Нелли Мэй Лоис (родилась 14 января 2010 года). Они проживали на Западной Эспланаде, в Портслейде. 24 сентября 2016 года Кук и Болл объявили о разводе после 18 лет совместной жизни.

4 марта 2009 года Кук зарегистрировался в реабилитационном центре в Борнмуте для борьбы с алкоголизмом. Кук покинул клинику в конце марта. По состоянию на 4 марта 2019 года он не употребляет наркотики и алкоголь в течение 10 лет.

Группы и псевдонимы 
 The Housemartins
 Beats International
 Freak Power
 Pizzaman
 The Mighty Dub Katz
 Yum Yum Head Food
 Sunny Side Up
 Chemistry
 DJ Delite Used in DJ Tools (e.g. acapellas) for Fatboy Slim Singles
 The Feelgood Factor
 Sensataria
 Son Of A Cheeky Boy
 Son Of Wilmot
 The Joker
 Norman Cook

Дискография

Альбомы 
 Better Living Through Chemistry (1996)
 You've Come a Long Way, Baby (1998)
 Halfway Between the Gutter and the Stars (2000)
 Palookaville (2004)
 Here Lies Love (совместно с Дэвидом Бирном) (2010)

Синглы

DVD 
 Big Beach Boutique II - The Movie (2002)
 The Greatest Hits — Why Make Videos (2006)

Литература

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Биография исполнителя
 Профиль на Last.fm
 Новости о Fatboy Slim

 
Музыканты-электронщики Великобритании
Музыканты в жанре электронной музыки
Трип-хоп музыканты
Лауреаты премии Айвора Новелло
Лауреаты премии BRIT Awards
Лауреаты премии «Грэмми»
Победители MTV Video Music Awards
Артисты, известные под псевдонимами
Музыкальные коллективы в стиле биг-бит
Исполнители Astralwerks